Cette page contient les pages d'homonymie de DIU et Diu.

DIU est un code qui peut désigner :
 .

DIU est un acronyme qui peut signifier :
 dispositif intra-utérin ou stérilet ;
 diplôme interuniversitaire ;
 droit irrévocable d'usage, dans les télécoms juridiques.

Diu est un nom qui peut signifier :
 Diu, une île de la côte sud-ouest du Gujarat en Inde ;
 Diu, une ville de la côte sud-ouest du Gujarat en Inde ;
 Diu, un « gros mot » en cantonais ;
 Diu, une rivière de l’Angola, affluent de l’Inkisi.